Juve Stabia
Jørgen Juve
Juve Leo
Juventus FC

Desambiguação